orogeneza, np.
 fałdowanie alpejskie
 fałdowanie hercyńskie
 fałdowanie kaledońskie
 fałdowanie białka
 inne znaczenia